hrabstwo Berrien (ang. Berrien County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Berrien (ang. Berrien County) w USA, w stanie Michigan